

Старо — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Старо — присілок, Підосиновський район, Кіровська область